Seguí I comte de Bordeus (778-816)
 Seguí II, comte de Bordeus (després de 819)-845
 Seguí +1022, senyor de Castellar
 Tomeu Seguí Nicolau (Palma, Mallorca, 1962), dibuixant de còmic, il·lustrador i editor